Karia kan syfta på:

Samfärdsel
Karia, en finländsk spårvagnstillverkare

Geografi

Grekland 

 Kariá (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Karyá, ort, Joniska öarna, Lefkas, 
 Kariá (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Argolídos,

Marocko 

 Karia (kommun i Marocko, Tanger-Tétouan), Tetouan, 
 Karia (kommun i Marocko, Doukala-Abda), El-Jadida, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar